

Geografia 
 Canada 
 Frontenac – comune del Québec
Francia
 Frontenac – comune del dipartimento della Gironda
 Frontenac – comune del dipartimento del Lot
 Stati Uniti d'America
 Frontenac – comune del Kansas
 Frontenac – comune del Missouri

Altro 
 Frontenac – azienda statunitense di automobili
 Forte Frontenac – forte francese, adesso non più esistente, situato nell'attuale Ontario in Canada